Oshima (Kagoshima), een district in de Japanse prefectuur Kagoshima.
District Oshima (Yamaguchi), een district in de Japanse prefectuur Yamaguchi.